Hvězda může být:

 hvězda – kosmický objekt s termonukleární reakcí v nitru
 hvězda (graf) – typ grafu v teorii grafů
 zapojení do hvězdy – jeden ze způsobů připojení elektrického stroje k rozvodu třífázové soustavy

symboly
 Davidova hvězda – šesticípá hvězda, symbol národa Židů a státu Izrael
 Betlémská hvězda – vánoční a křesťanský symbol, nad Betlémem ukazovala cestu k malému Ježíškovi
 rudá hvězda – pěticípá hvězda, symbol levicových hnutí a komunismu, viz též Komunistická symbolika#Rudá hvězda, srp a kladivo
 americká hvězda – pěticípá bílá hvězda, symbol Spojených států amerických
 hvězdný kříž (hvězdná růžice) čili větrná růžice neboli čtyřcípá hvězda (může být i osmicípá)

místní názvy
 Hvězda (Krkonoše) – hora v Krkonoších na pomezí Jizerských hor v katastrálním území Příchovice u Kořenova obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou
 Hvězda (Broumovské stěny), vrch v Broumovských stěnách na trojmezí katastrálního území Hlavňov města Police nad Metují, katastrálního území Suchý Důl a katastrálního území Křinice, vše v okrese Náchod
 Hvězda (chata) – dřevěná turistická chata postavená v roce 1856 ve švýcarském stylu na vyhlídkovém místě v Broumovských stěnách v katastrálním území Hlavňov města Police nad Metují
 Hvězda (kaple) – barokní kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě byla postavena roku 1733 na vyhlídkovém místě v Broumovských stěnách v katastrálním území Hlavňov města Police nad Metují
 Hvězda (letohrádek) – letohrádek v Praze-Liboci postavený v roce 1555 v královské oboře pojmenované poté podle něj
 Obora Hvězda – bývalá královská obora, dnes park a přírodní památka v Praze-Liboci na bělohorské pláni
 Kolej Hvězda – studentská kolej v Praze-Břevnově na Petřinách
 Hvězda (Petřiny) – bytový komplex architekta Vlada Miluniće v Praze-Veleslavíně na Petřinách
 Hvězda (rybník) – rybník na řece Třebovka na území obce Opatov v okrese Svitavy, jižně od obce Třebovice v okrese Ústí nad Orlicí
 Hvězda (zámek) – dvůr a zámek Hvězda na západním břehu rybníku Hvězda na území obce Opatov v okrese Svitavy
 Hvězda (Kroměříž) – les a bývalý vojenský prostor na kopci Obora (323 m n. m.) v k.ú. Kotojedy okresního města Kroměříž; též název hotelu v Kroměříži
 Hvězda (přírodní památka) – chráněný mokřad v Litovli v okrese Olomouc
 Hvězda (naučná stezka) – naučná stezka v okolí přírodní památky
 Hvězda (sedlo) – horské sedlo mezi Suchým vrchem a Prostředním vrchem v přírodním parku Suchý vrch - Buková hora na hranici katastrálních území Orličky a Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí
 Hvězda (Blíževedly) – vesnice obce Blíževedly v okrese Česká Lípa
 Hvězda (hrad) – zřícenina hrádku neznámého jména pojmenována podle blízké vesnice Hvězda
 Hvězda (Hřibojedy) – vesnice obce Hřibojedy v okrese Trutnov
 Hvězda (Malíkovice) – vesnice obce Malíkovice v okrese Kladno
 Hvězda u Chudenína – katastrální území a osada dřívější obce Fleky v okrese Klatovy

botanika
 vánoční hvězda – jiný název pro pryšec nádherný

sport
 hvězda (cvik) – gymnastický prvek, cvik
 HC Hvězda Brno – hokejový klub

společnost
 filmová hvězda, superstar – osobnost kultury či bulváru, též televizní hvězda, celebrita

literatura
 Hvězda (povídka) – sci-fi povídka Arthura C. Clarka
 Hvězda československých paní a dívek – československý a český časopis, později též jen Hvězda
 Stars and Stripes (česky Hvězdy a pruhy) – americký vojenský časopis či speciální noviny

jiné
 Hvězda (automobil) – značka závodního automobilu vyrobeného v letech 1952–1953 československým konstruktérem Miroslavem Jurčou.
 Hvězda (rozhlasová stanice), někdejší stanice Československého rozhlasu vysílající od srpna 1970 do listopadu 1989, předchůdce stanice ČRo1 Radiožurnál
 šerifská hvězda – obvykle plechový odznak označující šerifa, příslušníka místní policie v některých státech USA, popřípadě trampského šerifa, tedy náčelníka trampské osady

Související články 
 hvězdice (rozcestník)
 hvězdička
 Rudá hvězda (rozcestník)

Externí odkazy